

Aziende 
Kellogg Company – azienda alimentare statunitense
M.W. Kellogg – azienda britannica produttrice di tubazioni

Geografia 
 Antartide
Ghiacciaio Kellogg – ghiacciaio sulla Costa di Black

 Stati Uniti d'America
Kellogg – città della Contea di Shoshone, Idaho
Kellogg – città della Contea di Jasper, Iowa
Kellogg – città della Contea di Wabasha, Minnesota

Persone 
Clark Kellogg – cestista statunitense
Frank Kellogg – politico, diplomatico e giurista statunitense

Pagine correlate 
John Kellogg (disambigua)